La Lotus 24 est une voiture de Formule 1 de l'écurie Lotus, ayant couru en championnat du monde de Formule 1 de 1962 à 1963. C'était un modèle de transition précédant la Lotus 25 qui, contrairement à la 25, a un châssis tubulaire et une carrosserie en fibre de verre comme sa devancière, la Lotus 21.

Contrairement à la 21 qu'elle remplace, la 24 inaugure les moteurs les 1500 cm³ V8 Coventry Climax pour l'équipe Lotus ou BRM pour certaines équipes privées.

La 24 ne fut fabriquée qu'à 15 exemplaires et ne réussit qu'une deuxième place en grand Prix du championnat du monde comme meilleure performance. En parallèle, l'écurie officielle commençait à utiliser la Lotus 25. Bien que dépassée techniquement, la 24 s'illustra pendant de longues années en course.

Résultats complets en championnat du monde 

Modèle de Formule 1 Team Lotus
24
Formule 1 en 1962
Formule 1 en 1963
Formule 1 en 1964
Formule 1 en 1965